aminokwasy:
 metionina, 
 penicylamina,